Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 16 au .

Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart-Dalton et Françoise Dürr.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe

Navigation 

dames 1971
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en août 1971